Als Alte Lahnbrücke werden unter anderem in folgenden Orten Brücken über die Lahn bezeichnet:

 Alte Lahnbrücke (Wetzlar)
 Steinerne Brücke (Weilburg)
 Lahnbrücke Runkel
 Alte Lahnbrücke (Limburg)